Міндовг — литовське чоловіче особове ім'я.

Персоналії 
 Міндовг — перший король Литви.
 Міндовг II
 Міндовг Гольшанський — Київський князь

Литовські імена